Turn the Beat Around (lied), een lied van Vicki Sue Robinson
 Turn the Beat Around (film), een MTV-film gebaseerd op Flashdance